La Football League 2016-2017 è stata la 58ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello e anche quest'anno con la formula del campionato con un solo girone.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Super League 2017-2018
      Retrocesse in Football League 2 2017-2018

Note

Voci correlate
 Super League 2016-2017
 Football League 2 2016-2017
 Kypello Ellados 2016-2017

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2016
Calcio nel 2017